UEC est un sigle signifiant :
 Union des étudiants communistes ;
 Union européenne de cyclisme ;
 Université d'électro-communication
 Université Espoir du Congo

Voir aussi 
 CEU